Hegel steht für:

 Hegel (Familie), württembergische Familie
 Hegel (Rebsorte), rote Rebsorte
 (14845) Hegel, Asteroid des Hauptgürtels
 Schweizer Bezeichnung für Taschenmesser bzw. Schweizer Taschenmesser
 eine Dampflokomotive des Verkehrsmuseums Dresden, siehe Sächsische VII T (Bauart Hartmann)

Hegel ist der Familienname folgender Personen: 
 Barbara Schaeffer-Hegel (* 1936), deutsche Pädagogin
 Christiane Luise Hegel (1773–1832), Schwester von Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 Eduard Hegel (1911–2005), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Frederik Vilhelm Hegel (1817–1887), dänischer Buchhändler und Verleger
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Philosoph und zentraler Vertreter des deutschen Idealismus
 Idora Hegel (* 1983), kroatische Eiskunstläuferin
 Immanuel Hegel (1814–1891), preußischer Jurist und Beamter
 Johann Georg Hegel (1615–1680), lutherischer Pfarrer 
 Karl von Hegel (1813–1901), deutscher Historiker
 Konstanty Hegel (1799–1876), polnischer Bildhauer und Lehrer
 Wilhelm von Hegel (1849–1925), Regierungsbeamter und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Hegel-Preis
 Hegele
 Hegelei